Die Jack's Casino World Series of Darts Finals 2021 war ein Major-Event im Dartsport und wurde vom 29. bis zum 31. Oktober 2021 zum sechsten Mal von der PDC ausgetragen. Die Veranstaltung zählte als sogenanntes Nicht-Ranglistenturnier und hatte deshalb keinen Einfluss auf die PDC Order of Merit.

Den Sieg errang der Waliser Jonny Clayton, der sich im Finale mit 11:6 gegen den Belgier Dimitri Van den Bergh durchsetzte. Für Clayton war es bereits der vierte Majortitel im Kalenderjahr 2021.

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 300.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die ersten beiden Runden wurden jeweils im best of 11 legs-Modus gespielt. Die Viertelfinals wurden im Modus best of 19 legs, die Halbfinals und das Finale im Modus best of 21 legs ausgetragen.

Teilnehmer 
Aufgrund der COVID-19-Pandemie fand neben den Finals mit dem Nordic Darts Masters nur ein weiteres World Series-Event statt. Nach diesem Event wurde eine Rangliste erstellt, in der zunächst das Ergebnis bei dem Turnier und danach die Position in der PDC Order of Merit die Position bestimmt. Nach dieser Rangliste wurde eine Setzliste erstellt.

Die acht PDC Wildcard-Teilnehmer vom Nordic Darts Masters erhielten erneut für die World Series of Darts Finals eine Wildcard. Die anderen 16 Plätze wurden wie folgt vergeben:

 Die nachfolgenden vier Spieler der PDC Order of Merit (nach dem World Grand Prix), welche noch nicht qualifiziert waren
 4 internationale Teilnehmer
 4 Vertreter des Austragungslands Niederlande
 4 Sieger des Tour Card Holder Qualifiers am 18. Oktober im Metrodome in Barnsley.

Folgende Spieler waren demnach qualifiziert:

Ergebnisse

Übertragung 
In Deutschland übertrug der Sportstreamingsdienst DAZN die Veranstaltung.

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2021
World Series of Darts 2021
Dartwettbewerb in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Amsterdam